Franse Berg (Beegden)
 Franse Berg (Ede)